Уэтор-Вега () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 4 км². Население — 11 551 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Huétor Vega
 Página del PSOE en Huétor Vega
 Página del Partido Popular de Huétor Vega
 Página de Izquierda Unida de Huetor Vega
 Microweb turística de Huétor Vega realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Huétor Vega, en ROJO, con respecto a Granada, en verde

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады